Локомотивное депо Саратов (ТЧ Саратов) — локомотивное депо на станции Саратов-2
 Вагонное депо Саратов (ЛВЧД Саратов) — пассажирское вагонное депо на станции Саратов-1
 Вагонное депо Саратов-2 (ВЧД Саратов) — вагонное депо на станции Саратов-2